Kleinhansl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kleinhansl (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Florian Kleinhansl (* 2000), deutscher Fußballspieler